Velika nagrada Japonske 2013 je petnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 13. oktobra 2013 na dirkališču Suzuka Circuit. Zmagal je Sebastian Vettel, drugo mesto je osvojil Mark Webber, oba Red Bull-Renault, tretje pa Romain Grosjean, Lotus-Renault.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| align="center" | 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:32,271
| 1:31,513
| 1:30,915
| 1
|-
! 2
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:32,397
| 1:31,290
| 1:31,089
| 2
|-
! 3
| align="center" | 10
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:32,340
| 1:31,636
| 1:31,253
| 3
|-
! 4
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:31,824
| 1:31,565
| 1:31,365
| 4
|-
! 5
| align="center" | 4
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:31,994
| 1:31,668
| 1:31,378
| 5
|-
! 6
| align="center" | 9
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:32,244
| 1:31,764
| 1:31,397
| 6
|-
! 7
| align="center" | 11
|  Nico Hülkenberg
| Sauber-Ferrari
| 1:32,465
| 1:31,848
| 1:31,664
| 7
|-
! 8
| align="center" | 3
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:32,371
| 1:31,828
| 1:31,665
| 8
|-
! 9
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 1:32,377
| 1:31,662
| 1:31,684
| 9
|-
! 10
| align="center" | 5
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:32,606
| 1:31,838
| 1:31,827
| 10
|-
! 11
| align="center" | 6
|  Sergio Pérez
| McLaren-Mercedes
| 1:32,718
| 1:31,989
| 
| 11
|-
! 12
| align="center" | 14
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 1:32,286
| 1:31,992
|
| 12
|-
! 13
| align="center" | 17
|  Valtteri Bottas
| Williams-Renault
| 1:32,613
| 1:32,013
|
| 13
|-
! 14
| align="center" | 12
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 1:32,673
| 1:32,063
| 
| 14
|-
! 15
| align="center" | 16
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 1:32,875
| 1:32,093
|
| 15
|-
! 16
| align="center" | 19
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:32,804
| 1:32,485
|
| 16
|-
! 17
| align="center" | 15
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 1:32,890
| 
|
| 22
|-
! 18
| align="center" | 18
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:33,357
| 
|
| 17
|-
! 19
| align="center" | 23
|  Max Chilton
| Marussia-Cosworth
| 1:34,320
|
|
| 18
|-
! 20
| align="center" | 20
|  Charles Pic
| Caterham-Renault
| 1:34,556
|
|
| 20
|-
! 21
| align="center" | 21
|  Giedo van der Garde
| Caterham-Renault
| 1:34,879
|
|
| 19
|-
! 22
| align="center" | 22
|  Jules Bianchi
| Marussia-Cosworth
| 1:34,958
|
|
| 21
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault 
| 53
| 1:26:49,301
| 2
| 25
|-
! 2
| align="center" | 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault 
| 53
| +7,129
| 1
| 18
|-
! 3
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault 
| 53
| +9,910
| 4
| 15
|-
! 4
| align="center" | 3
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 53
| +45,605
| 8
| 12
|-
! 5
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 53
| +47,325
| 9
| 10
|-
! 6
| align="center" | 11
|  Nico Hülkenberg
| Sauber-Ferrari
| 53
| +51,615
| 7
| 8
|-
! 7
| align="center" | 12
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 53
| +1:11,630
| 14
| 6
|-
! 8
| align="center" | 9
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 53
| +1:12,023
| 6
| 4
|-
! 9
| align="center" | 5
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 53
| +1:20,821
| 10
| 2
|-
! 10
| align="center" | 4
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 53
| +1:29,263
| 5
| 1
|-
! 11
| align="center" | 14
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 53
| +1:38,572
| 12
|
|-
! 12
| align="center" | 18
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 52
| +1 krog
| 17
|
|-
! 13
| align="center" | 19
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 52
| +1 krog
| 16
|
|-
! 14
| align="center" | 15
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 52
| +1 krog
| 22
|
|-
! 15
| align="center" | 6
|  Sergio Pérez
| McLaren-Mercedes
| 52
| +1 krog
| 11
|
|-
! 16
| align="center" | 16
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 52
| +1 krog
| 15
|
|-
! 17
| align="center" | 17
|  Valtteri Bottas
| Williams-Renault 
| 52
| +1 krog
| 13
|
|-
! 18
| align="center" | 20
|  Charles Pic
| Caterham-Renault
| 52
| +1 krog
| 20
|
|-
! 19
| align="center" | 23
|  Max Chilton
| Marussia-Cosworth 
| 52
| +1 krog
| 18
|
|-
! Ods
| align="center" | 10
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 7
| Trčenje
| 3
| align="center" | 
|-
! Ods
| align="center" | 21
|  Giedo van der Garde
| Caterham-Renault
| 0
| Trčenje
| 19
|
|-
! Ods
| align="center" | 22
|  Jules Bianchi
| Marussia-Cosworth
| 0
| Trčenje
| 21
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2013
2013